PET steht als Abkürzung für:
 Polyethylenterephthalat, thermoplastischer Kunststoff, genutzt u. a. zur Herstellung von Getränkeflaschen
 Peru Time, die Zeitzone Perus, siehe UTC−5
 internationaler Code des Flughafens der brasilianischen Stadt Pelotas
 PET 2001, Personal Electronic Transactor 2001, erster Mikrocomputer der Firma Commodore International
 Politiets Efterretningstjeneste, dänischer Inlandsnachrichten- und Sicherheitsdienst
 Positronen-Emissions-Tomographie, ein bildgebendes Verfahren der Nuklearmedizin
 Preliminary English Test, ein englisches Sprachdiplom
 Privacy Enhancing Technologies, Technologie zur Verbesserung des Datenschutzes, beispielsweise in RFID-Systemen
 Programm-Entwicklungs-Terminal-System (bekannt als Maestro I), erste Produktionsumgebung für Software

Siehe auch:
 Pets (Begriffsklärung)

Abkürzung